Freudental – comune tedesco del Baden-Württemberg
 Freudental – valle della Svizzera
 Freudental – località del comune di Allensbach

Pagine correlate 

Freudenthal